El término diversidad puede estar vinculado o referido a los siguientes conceptos:

Biología y ecología 
 Diversidad biológica o biodiversidad, que hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre el planeta Tierra, y a los patrones naturales que la conforman, resultado de la continua evolución.
 Diversidad ecológica, o sea, análisis de los ecosistemas en lo que se refiere a su composición, variedad interna, y sostenibilidad, y a cualquier otro enfoque científico-político relacionado.
 Diversidad genética, características genéticas dentro de una misma especie.

Sociedad 
 Diversidad cultural, o sea, la interculturalidad analizada en una amplia variedad de contextos y de proyectos, y en cuanto a lo referido a la riqueza cultural de los grupos humanos.
 Diversidad funcional, término alternativo al de discapacidad, que ha comenzado a utilizarse por iniciativa de las propias personas afectadas.
 Modelo de la diversidad, propuesta conceptual novedosa sobre la realidad de la diversidad funcional.
 Plan de atención a la diversidad, conjunto de actuaciones, adaptaciones al currículo, medidas organizativas, apoyos, y refuerzos que un centro educativo diseña, selecciona y pone en práctica, para proporcionar respuestas adecuadas tanto a las necesidades educativas generales y particulares, como a las propias dificultades que puede suponer la enseñanza de ciertas áreas o materias que enfrentan dificultades de aprendizaje.
 Diversidad sexual y de género, el conjunto de diversidades en materia de características sexuales, orientaciones sexuales e identidades de género.

Tecnología 
 Diversidad de código, técnica empleada en un medio de transmisión con el objetivo de enviar varias señales en un único canal en entornos MIMO dando lugar al código espacio-tiempo.